Wahlkreis Klingenthal steht für folgende Wahlkreise in Sachsen:

 Wahlkreis Klingenthal – Auerbach II, ehemaliger Landtagswahlkreis
 Bundestagswahlkreis Aue – Schwarzenberg – Klingenthal, Bundestagswahlkreis